Виктор Шашков:
 Шашков, Виктор Васильевич (1937—2016) — советский партийный и государственный, российский государственный деятель.
 Шашков, Виктор Григорьевич (1922—1991) — Герой Советского Союза.
 Шашков, Виктор Степанович (1928—2007) — учёный-фармаколог, академик АМН, заслуженный деятель науки РФ.